Bifur est un personnage de Bilbo le Hobbit, roman de J. R. R. Tolkien paru en 1937.
 Bifur est une revue littéraire parue entre 1929 et 1931.
 Bifur est une police de caractères créée en 1929 par Cassandre.